Alekséi Abrikósov puede referirse a:
 Alekséi Ivánovich Abrikósov (1875-1955), patólogo ruso.
 Alekséi Alekséyevich Abrikósov (1928-), físico soviético/ruso e hijo de Alekséi Ivánovich, Premio Nobel.